Тончи Башич (; 13 марта 1974, Сплит, Югославия) — хорватский футболист, полузащитник.

Карьера

Клубная 
Воспитанник школы «Сплита», где прошёл все возрастные группы. Профессиональную карьеру начал в «Сплите», в 1992 году. Через год перешёл в соседний «Мосор» Жрновница, затем перешёл в клуб высшей хорватской лиги «Вартекс» Вараждин, однако в следующем сезоне вновь сменил клуб, перейдя в «Марсонию». В начале 1997 года выступал за «Шибеник», летом того же года вернулся в «Сплит». После небольшого отрезка в «Вартексе», в составе которого он провёл один матч в чемпионате Хорватии, Тончи перебрался в чешскую «Марилу». В январе 2001 года попал на сбор «Алании» в Сирию. В начале марта был заявлен на участие в чемпионате России. Дебютировал за клуб в высшем дивизионе 10 марта в выездном матче первого тура против раменского «Сатурна», выйдя с первых минут и будучи заменённым на 83-й минуте Робертом Битаровым. В 2002 году после возвращения из России закончил игровую и начинает заниматься тренерской карьерой.

Тренерская 
На протяжении 5 лет тренировал детей из школы клуба «Приморац», в 2006 году был назначен главным тренером клуба. Затем перебрался в «Сплит» и стал тренером молодёжной команды, а через год — в весенней части сезона 2008/09 назначен тренером основной команды. 14 августа 2011 года после ничьей с «Осиеком» (2:2) главный тренер клуба Иван Каталинич был уволен, после чего наставником клуба был казначен Тончи Башич. С 2013 года работает спортивным директором в «Сплите».

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Хорватии
Игроки ФК «Сплит»
Игроки ФК «Мосор»
Игроки ФК «Вараждин»
Игроки ФК «Марсония»
Игроки ФК «Шибеник»
Игроки ФК «Пршибрам»
Игроки ФК «Алания»
Футбольные тренеры Хорватии
Тренеры ФК «Сплит»